940 км, 940-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 940 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 586345
 940 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 454837